Enric de les Ardenes (Enric I de Luxemburg i V de Baviera), mort el 1026, va ser comte a Luxemburg (com Enric I) de 998 a 1026 i duc de Baviera (com Enric V) de 1004 a 1009 i de 1017 a 1026. Era fill de Sigfrid, comte a Luxemburg, i de Edwigis o Hedwiga de Nordgau.

Era igualment protector de les abadies de Sant Maximí de Trèveris i de Sant Willibrod d'Echternach, càrrecs que es van transmetre hereditàriament en la família de Luxemburg. Va heretar les possessions al Moselgau del seu oncle, Giselbert, que es va fer abat de Saint-Hubert i va morir el 1004. Aquest mateix any va rebre del seu cunyat l'emperador Enric II la investidura del ducat de Baviera, a la Dieta celebrada a Ratisbona. Es va enfadar amb l'emperador el 1009, i aquest li va retirar el ducat, però va tornar de nou el 1017.

No es va casar, i el seu nebot Enric II el va succeir a Luxemburg, mentre que Baviera va passar a disposició de l'emperador Conrad II conegut com a Conrad de Francònia, que el va cedir el 1027 al seu propi fill Enric VI de Baviera el Negre.

Ascendència

Referències 
 Alfred Lefort, La Maison souveraine de Luxembourg, Reims, Imprimerie Lucien Monge, 1902

Casa de les Ardenes
Comtes de Luxemburg
Ducs de Baviera
Luxemburguesos
Nobles germànics